Musées de France peut faire référence  : 
 en général, aux musées français ;
 dans un sens strict, au label « Musée de France » (créé par la loi du  relative aux musées de France) ; 
 à une revue française, publiée de 1911 à 1914 puis de 1948 à 1950, intitulée initialement Les musées de France.